Rannaküla est un village de la commune de Rõngu du comté de Tartu en Estonie.
Au , il compte .

Notes et références 

Village en Estonie